Crocodile Island
 Crocodile Island (Rauer-Inseln), Insel in der Gruppe der Rauer-Inseln, Antarktika
 anderer Name für Central Island, Insel im Turkana-See in Kenia